

Boi

Toponymes 

 Sant Boi de Llobregat, une ville de la province de Barcelone en Catalogne en Espagne ;
 , une vallée et une commune s'y trouvant, situées dans le massif des Pyrénées en région Catalogne (province de Lérida) en Espagne ;

 Boi, en nauruan, un des quatorze districts et une des huit circonscriptions électorales de Nauru ;

 Boi, une subdivision du district d'Abbottabad dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan.

Autres 
Boi peut aussi faire référence à :
 boi, une orthographe alternative du mot anglais boy signifiant garçon, que l'on retrouve dans :
 Big Boi (1975-), un artiste et producteur américain de hip-hop membre du duo alternatif OutKast ;
 Sk8er Boi (skater boy), une chanson d'Avril Lavigne ;
 Tây Bồi, un pidgin de français parlé au Viêt Nam ;
 Bos taurus (en français, bœuf), mot portugais que l'on retrouve dans :
 Boi-de-mamão, une manifestation folklorique de l'État de Santa Catarina, au Brésil ;
 Bumba-meu-boi, une danse folklorique populaire brésilienne.

Boï 

 Paolo Boï (1528-1598), un maître d'échecs italien.

BOI 
BOI peut faire référence à :
 Banque d'Israël ;
 Bulletin officiel des impôts ;
 Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI ;
 .